Podgorny oder Podgorný ist der Familienname von:
 Iwan Dmitrijewitsch Podgorny (1914–1996), sowjetisch-russischer Generaloberst 
 Jiří Podgorný (1912–1987), tschechischer Fernschachspieler
 Nikolai Wiktorowitsch Podgorny (1903–1983), sowjetischer Politiker und Staatsoberhaupt

Podgorny (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Podgorny (Krasnojarsk, Schelesnogorsk), Siedlung städtischen Typs in der Region Krasnojarsk, Stadtkreis Schelesnogorsk
 Dörfer und  ländliche Siedlungen:
 Podgorny (Adygeja, Rajon Maikop), in der Republik Adygeja, Rajon Maikop
 Podgorny (Adygeja, Stadtkreis Maikop), in der Republik Adygeja, Stadtkreis Maikop
 Podgorny (Region Altai), in der Region Altai
 Podgorny (Amur), in der Oblast Amur
 Podgorny (Baschkortostan), in der Republik Baschkortostan
 Podgorny (Irkutsk), in der Oblast Irkutsk
 Podgorny (Kemerowo), in der Oblast Kemerowo
 Podgorny (Kirow), in der Oblast Kirow
 Podgorny (Kostroma), in der Oblast Kostroma
 Podgorny (Krasnodar, Beloretschensk), in der Region Krasnodar, Rajon Beloretschensk
 Podgorny (Krasnodar, Krymsk), in der Region Krasnodar, Rajon Krymsk
 Podgorny (Krasnodar, Labinsk), in der Region Krasnodar, Rajon Labinsk
 Podgorny (Krasnojarsk, Kuragino), in der Region Krasnojarsk, Rajon Kuragino
 Podgorny (Orenburg, Alexandrowka), in der Oblast Orenburg, Rajon Alexandrowka
 Podgorny (Orenburg, Busuluk), in der Oblast Orenburg, Rajon Busuluk
 Podgorny (Orenburg, Scharlyk), in der Oblast Orenburg, Rajon Scharlyk
 Podgorny (Pensa, Nischni Lomow), in der Oblast Pensa, Rajon Nischni Lomow
 Podgorny (Pensa, Patschelma), in der Oblast Pensa, Rajon Patschelma
 Podgorny (Rostow), in der Oblast Rostow
 Podgorny (Samara), in der Oblast Samara
 Podgorny (Stawropol), in der Region Stawropol
 Podgorny (Swerdlowsk), in der Oblast Swerdlowsk
 Podgorny (Tambow), in der Oblast Tambow
 Podgorny (Tatarstan, Bugulma), in der Republik Tatarstan, Rajon Bugulma
 Podgorny (Tatarstan, Jutasa), in der Republik Tatarstan, Rajon Jutasa
 Podgorny (Tscheljabinsk, Nagaibakski), in der Oblast Tscheljabinsk, Rajon Nagaibakski
 Podgorny (Tscheljabinsk, Uwelski), in der Oblast Tscheljabinsk, Rajon Uwelski
 Podgorny (Tula), in der Oblast Tula
 Podgorny (Udmurtien), in der Republik Udmurtien
 Podgorny (Uljanowsk), in der Oblast Uljanowsk
 Podgorny (Wolgograd), in der Oblast Wolgograd
 Podgorny (Wologda), in der Oblast Wologda

Siehe auch:
 Podgornaja (Begriffsklärungsseite)
 Podgornoje (Begriffsklärungsseite)